Tarnica – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Tarnica – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin
 Tarnica – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Tarnica – wzgórze na Wyspie Króla Jerzego